Lamech est le nom de deux personnages de la Bible qui apparaissent dans la Genèse :
Lamech est issu de la lignée de Caïn
Lamech est le père de Noé
Ils sont parfois considérés comme la même personne.

Articles connexes 
 Longévité des personnages de la Bible

Notes et références